Certhilauda erythrochlamys é uma espécie de ave da família Alaudidae.

É endémica da Namíbia.

Os seus habitats naturais são: campos de gramíneas subtropicais ou tropicais secos de baixa altitude.

Referências 

Certhilauda
Aves da Namíbia
Aves descritas em 1853